Zone interdite peut désigner différentes choses.

Histoire militaire 
 Zone interdite, zones interdites en France durant la Seconde Guerre mondiale.

Littérature 
 Zone interdite,  de bande dessinée de la série Les Aventures de Buck Danny.
  Zone interdite, album de bande dessinée de la série Docteur Glasdsone.

Cinéma   
 Zone interdite 
  (Forbidden Territory), un film britannique de 1934 réalisé par Phil Rosen ; 
 Zone interdite, un film algérien de 1972 réalisé par Ahmed Lallem ; 
 Zone interdite, un film soviétique de 1988 réalisé par Nikolaï Goubenko.
 Forbidden Zone 
 Forbidden Zone, film américain sorti en 1982.

Télévision 
 Zone interdite, émission de télévision française sur M6.

Musique 
 Zone interdite , album de rap français de Fatale Clique sorti en 2004.
 Zone interdite, titre de Sinik sur l'album de rap français Sang froid sorti en 2006.
 Zone interdite, album de musique électronique de Ronie Mc Bride sorti en 2009.

Voir aussi 
 Zone d'exclusion nucléaire, zone interdite à la suite d'accidents nucléaires ;
 Zone interdite temporaire, zone temporaire d'interdiction de vol aérien ;
 Zone interdite de Woomera, terrain militaire australien.   

Homonymie de titre